Droid, peut être :
 , « droïde » en anglais, diminutif de , « androïde » ;
 Droid, police d'écriture ;
 Motorola Droid, nom du smartphone « Motorola Milestone aux États-Unis »
 Droid 4 
 DROID, logiciel pour identifier des formats de fichiers basé sur la base PRONOM